Дени Ленуар (; род. 1949, Париж, Франция) — французский кинооператор.

Биография 
Родился в 1949 году в Париже. Во время обучения в медицинской школе стал заядлым посетителем Французской Синематеки, предпочитая учёбе просмотр фильмов. Его мать посоветовала ему направить свою любовь к кино в нужное русло и он пошел учиться в школу Луи Люмьера. В начале своей карьеры Ленуар работал в качестве помощника оператора, в частности у Рикардо Ароновича и Бернара Лютика. Как самостоятельный оператор дебютировал с документальной короткометражки «Сотело» вышедшей в 1976 году.

Стал одним из инициаторов создания Ассоциации кинооператоров Франции (). Регулярно работает с Оливье Ассаясом. C 1997 года живёт в Лос-Анджелесе и много снимает в США. Член Американского общества кинооператоров.

Выступил соавтором вышедшей в 1986 году книги о Джоне Кассаветисе.

Фильмография

Оператор 
  — Сотело / Sotelo (реж. Рауль Руис, документальная короткометражка)
  — Собачья сходка / Colloque de chiens (реж. Рауль Руис, короткометражный)
  — Беспорядок / Désordre (реж. Оливье Ассаяс)
  — Профессор Таран / Le professeur Taranne (реж. Рауль Руис)
  — Тандем / Tandem (реж. Патрис Леконт)
  — Дитя зимы / L’enfant de l’hiver (реж. Оливье Ассаяс)
  — Господин Ир / Monsieur Hire (реж. Патрис Леконт)
  — Ностальгия по папочке / Daddy Nostalgie (реж. Бертран Тавернье)
  — Париж пробуждается / Paris s'éveille (реж. Оливье Ассаяс)
  — Динго / Dingo (реж. Рольф де Хир)
  — Странные птицы / Drôles d’oiseaux (реж. Петер Кассовиц)
  — Новая жизнь / Une nouvelle vie (реж. Оливье Ассаяс)
  — Холодная вода / L’eau froide (реж. Оливье Ассаяс)
  — Секретный агент / The Secret Agent (реж. Кристофер Хэмптон)
  — Очень чистый воздух / Un air si pur… (реж. Ив Анжело)
  — Кровавый четверг / Thursday (реж. Скип Вудс)
  — Конец августа, начало сентября / Fin août, début septembre (реж. Оливье Ассаяс)
  — Восстание / Uprising (реж. Джон Авнет, телевизионный; номинация на премию Эмми за выдающееся операторское мастерство, премия Американского общества кинооператоров)
  — Старик, читавший любовные романы / The Old Man Who Read Love Stories (реж. Рольф де Хир по одноимённому роману Луиса Сепульведы)
  — Демон-любовник / Demonlover (реж. Оливье Ассаяс, Бронзовая лягушка на Международном фестивале кинооператорского искусства в Лодзи)
  — Расчёт / The Clearing (реж. Петер Ян Брюгге)
  — Контроль / Control (реж. Тим Хантер)
  — Париж, я люблю тебя (эпизод XIV округ)
  — 88 минут / 88 Minutes (реж. Джон Авнет)
  — Ангел / Angel (реж. Франсуа Озон)
  — Право на убийство / Righteous Kill (реж. Джон Авнет)
  — Удача винодела / The Vintner’s Luck (реж. Ники Каро)
  — Карлос / Carlos (реж. Оливье Ассаяс)
  — Агент под прикрытием / So Undercover (реж. Том Вон)
  — У порога зимы / Avant l’hiver (реж. Филипп Клодель)
  — Всё ещё Элис / Still Alice (реж. Ричард Глатцер и Уош Уэстморленд)
  — Эдем / Eden (реж. Миа Хансен-Лёве)
  — Грехи отца / Sins of a Father (реж. Эндрю Пиддингтон)
  — Будущее / L’avenir (реж. Миа Хансен-Лёве)

Признание 
Номинант и лауреат многих премий в Европе, США, Австралии. Кавалер Ордена заслуг.

Примечания

Ссылки 
 Denis Lenoir. Cinematographers